Doncaster steht für:
 Doncaster, eine Stadt in South Yorkshire
 Metropolitan Borough of Doncaster, einen Verwaltungsbezirk in Yorkshire
 Doncaster (Québec), eine Gemeinde in Kanada
 Doncaster (Victoria), ein Vorort von Melbourne, Australien
 Doncaster Rovers, ein Fußballverein
 Doncaster (Pferd), ein berühmtes Rennpferd
 De Havilland Doncaster, ein britisches Passagierflugzeug aus den 1920er Jahren